Norveška je podijeljena na 11 administrativnih regija, nazvanih okruzima (nor. fylke, mn. fylker (Bokmål) / fylke (Nynorsk)). Okruzi čine prvu razinu podjele norveškog teritorija i dalje se dijele na 356 općinu (nor. kommune, mn. kommuner / kommunar). Glavni grad Oslo drži se i općinom i zasebnim okrugom. U Norveškoj postoji određeno političko neslaganje oko korisnosti ovakve administrativne podjele.

Popis okruga

Izvori